Copley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Copley Township (Illinois)
 Copley Township (Minnesota)
 Copley Township (Ohio)